Amieira (Oleiros), een plaats in de Portugese gemeente Oleiros
 Amieira (Portel), een plaats in de Portugese gemeente Portel
 Amieira do Tejo, een plaats in de Portugese gemeente Nisa